David Roberts kan henvise til:

 David Roberts (atlet) – (født 1951), amerikansk stangspringer
 David Roberts (illustrator) – (født 1970), britisk illustrator
 David Roberts (ishockeyspiller) – (født 1970), amerikansk ishockeyspiller
 David Roberts (maler) – (1796–1864), skotsk maler
 David Roberts (australsk skuespiller)
 David Roberts (svømmer) – (født 1980), walisisk svømmer